Севильский кафедральный собор () или собор Мария-де-ла-Седе () — католический собор в городе Севилья (Андалусия, Испания), крупнейший готический собор в Европе.

Описание 
Построен в 1401—1519 годах на месте бывшей мечети, оставшейся после Реконкисты. Имеет длину около 116 м и ширину 76 м. Собор состоит из пяти боковых приделов, большой основной капеллы с пламенеющим сводом, возвышающимся на 56 м над трансептом (поперечным нефом). Обычно утверждают, что капитул в 1401 г. решил «построить настолько хорошую церковь, чтобы её никогда нельзя было превзойти. Пусть потомки восторгаются ею после завершения и скажут, что те, кто осмелился задумать эту работу, были сумасшедшими».

В мрачной тени собора хранится немало реликвий и сокровищ, в том числе картины Мурильо, Веласкеса, де Сурбарана и Гойи. Говорят, что крест собора сделан из первого золота, привезённого Колумбом из Америки, а в соборе, как утверждают, захоронены останки мореплавателя. Свинцовая гробница Колумба в 1544 году была перевезена из Севильи в кафедральный собор Санто-Доминго. Считается, что в 1795 году его останки были перенесены в Гавану, а сто лет спустя — из Гаваны в Севилью. Но где-то по дороге всё перепуталось, и теперь принято считать, что останки в Севильском соборе принадлежат сыну Колумба — Диего.

Рядом находится так называемая Хиральда — колокольня высотой 104 метра с богатыми узорами и орнаментами, вместившая 22 гармонично настроенных колокола. Была построена как минарет в 1196 году Абу Юсуфом Якубом, высота её составляла 82 метра. 32-метровую надстройку добавили в 1568 году.

Главным органистом собора в XVIII веке являлся композитор Мануэль Бласко де Небра.

Капитулярная и Колумбова библиотеки 
Хотя сохранившиеся в соборе фонды широко известны как «Колумбова библиотека» (), на самом деле они представляют собой объединение «Колумбовой библиотеки», подаренной Фернандо Колумбом, сыном Христофора Колумба, «Капитулярной библиотеки» () и «Капитулярного архива» ().

Подвергалась разграблению в XIX веке.

Историческая ценность сохранившихся документов огромна, к примеру, в библиотеке находится оригинал «Книги пророчеств», написанной Христофором Колумбом в 1504 году, а также «Песенник Колумбовой библиотеки» и рукопись Liber de promissionibus et predictionibus Dei конца девятого века.

Среди первопечатных изданий находятся «» Петра д’Альи, «» Антонио де Небрихи.

Примечания

Ссылки 
 
 UNESCO: Кафедральный собор, Алькасар и «Архив Индий» в Севилье
 Севильский собор на официальном туристическом сайте Севильи
 Интерактивная панорама 360° с Plaza del Triunfo, вид на собор, Алькасар и Архив Индий (Java, 0,9 Мб)

Всемирное наследие в Испании
Готические соборы Испании
Католические храмы Испании
Кафедральные католические соборы
Здания и сооружения Севильи
Религия в Севилье
Соборы Андалусии
Здания и сооружения, заложенные в 1401 году
Здания и сооружения, построенные в 1519 году